Gans peut désigner :

Patronyme

 Christophe Gans (né en 1960), réalisateur, producteur et scénariste français ; 
 Danny Gans (1956-2009), humoriste et chanteur américain ; 
 David Gans (1541-1613), penseur, mathématicien et astronome juif ashkénaze ;
 Eduard Gans (1798-1839), juriste, philosophe et historien allemand ;
 Paula Gans(1883-1941), artiste peintre tchèque ;
 Famille von Gans, de la noblesse allemande.

Toponyme 

 Gans, ville américaine située en Oklahoma ;
 Gans, commune française de Gironde.

Sigle 
GaNs : Gas at a Nano State (« gaz à l'état nano ») gaz défini à l'échelle atomique.

Homonymie de patronyme